Austria:
 Bad Kreuzen – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Inne:
 Die Kreuzen – amerykański zespół muzyczny

Zobacz też:
 Kreutzen